Radnicken ist ein deutscher Ortsname:
 Radnicken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen, seit 1946:  Rodniki (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Radnicken, historischer Name des ostpreußischen Dorfes Rathswalde, Kreis Labiau, seit 1946: Isobilnoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland